Joseph von Appel je lahko:
 Joseph Freiherr von Appel (1823-1888), avstrijski general
 Joseph Ritter von Appel (1785-1855), avstrijski general